Экштейн, Экштайн () — немецкая фамилия. 

Известные носители:
 Экштейн, Густав (1875-1916) — австрийский журналист, социал-демократ.
 Экштайн, Карл (род. 1949) — профессор, доктор юридических наук.
 Экштейн, Карл (1859—1939) — немецкий зоолог и лесовод.
 Экштайн, Отто (1921-1984) — американский экономист немецкого происхождения.
 Экштейн, Ульрих — немецкий писатель, живший в первой половине XVI века.
 Экштейн, Фердинанд (1790—1861) — французский публицист датского происхождения.
 Экштейн, Фридрих-Август (1810—1885) — немецкий педагог и филолог, профессор Лейпцигского университета.
 Экштейн, Эмма (1865—1924) — австрийская суфражистка, публицист. 
 Экштейн, Эрнст (1845—1890) — немецкий беллетрист.

См. также 
 Экстайн

Примечания